El nombre de Antonio Hurtado puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644), dramaturgo y poeta español.
 Antonio Hurtado Valhondo (1824-1878), escritor y político español.
 Antonio Hurtado del Valle (1841-1875), escritor y militar cubano.
 Antonio Hurtado Egea (1946-2015), ceramista y pintor español.
 Antonio Hurtado Zurera (nacido en 1961), economista y político español.